Výraz Nači, v japonštině zapisovaný znaky 那智, může znamenat:

 geografický názvy
 Nači (hora) (那智山) – hora v prefektuře Wakajama
 Nači (řeka) (那智川) – řeka v prefektuře Wakajama
 Nači (vodopád) (那智滝) – vodopád v prefektuře Wakajama
 Načikacuura (Wakajama) (那智勝浦町) – město v prefektuře Wakajama

 názvy staveb
 Kumano Nači Taiša (熊野那智大社) – šintoistická svatyně v prefektuře Wakajama
 Načisan Seigantodži (那智山青岸渡寺) – buddhistický chrám v prefektuře Wakajama
 Nači (nádraží) (那智駅) – nádraží ve městě Načikacuura v prefektuře Wakajama

 ostatní
 Nači (1927) (那智) – těžký křižník Japonského císařského námořnictva pojmenovaný podle hory Nači